Port Gibson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Port Gibson (Mississippi)
 Port Gibson (New York)